Det 7:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1954/1955. Alla matcher spelades i Moskva från 17 december till 13 mars 1955. Vinnare blev CSKA Moskva.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de 10 lagen mötte varandra 2 gånger. I Klass B som spelades mellan 12 lag i Kazan mellan den 20 februari och 8 mars 1955. Det vinnande laget kvalificerade sig till Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass B

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Plats 1-6

Plats 7-12

1955 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1954/1955